Ólguino (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia
 Ólguino (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia